A  (Magyar Kupa, em húngaro) é uma competição de futebol da Hungria, sendo a segunda mais importante em escala nacional, após o Campeonato Húngaro de Futebol.

O campeão da Copa da Hungria de uma temporada disputa a Liga Europa (competição europeia interclubes que substituiu a Copa da UEFA) na temporada seguinte.

História 
A Copa da Hungria foi criada pela Associação Húngara de Futebol na temporada 1909/1910, oito anos após o início da disputa do Campeonato Húngaro.

Além de todos os clubes profissionais do país, inúmeras equipes amadoras também participam todos os anos. Porém, estas últimas têm que disputar torneios classificatórios locais para avançarem para a competição principal.

O maior vencedor da Magyar Kupa é o Ferencváros TC com vinte e dois títulos, seguido pelos rivais do MTK FC, detentor de doze taças. O atual campeão é o Ferencváros TC.

Finais 
<TR Style=Background:#DEDEDE;Font-Weight:Bold><TD>Temporada<TD><TD>Ganhador<TD>Vice<TD>Resultado<TD>Remarks<TD>2016/17Ferencvárosi TCVasas SC1-1 aet. / P: 5-4<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2015/16<TD><TD>Ferencvárosi TC<TD>Újpesti SC<TD>1-0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2014/15<TD><TD>Ferencvárosi TC<TD>Videoton SC<TD>4-0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2013/14<TD><TD>Újpesti TE<TD>Diósgyõri VTK<TD>1-1 aet. / P: 4-3
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2012/13<TD><TD>Debreceni VSC<TD>Rába Vasas ETO Gyõr<TD>2-1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2011/12<TD><TD>Debreceni VSC<TD>MTK-Hungária<TD>3-3 aet. / P: 8-7
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2010/11<TD><TD>Kecskeméti TE<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2009/10<TD><TD>Debrecen VSC<TD>Zalaegerszegi TE<TD>3–2<TD>
<TR><TD>2008/09<TD><TD>Budapest Honvéd FC<TD>Győri ETO FC<TD>1–0 0–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2007/08<TD><TD>Debreceni VSC<TD>Budapest Honvéd FC<TD>7–0 2–1<TD>
<TR><TD>2006/07<TD Rowspan=80 Style="Background:#FFF;Width:1px !important"><TD>Budapest Honvéd FC<TD>Debreceni VSC<TD>2–2 aet. / P: 3-1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2005/06<TD>FC Fehérvár<TD>Vasas SC<TD>2–2 2–2 aet. / P: 6-5<TD>
<TR><TD>2004/05<TD>Matáv FC Sopron<TD>Ferencvárosi TC<TD>5–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2003/04<TD>Ferencvárosi TC<TD>Kispest-Honvéd Budapest<TD>3–1<TD>
<TR><TD>2002/03<TD>Ferencvárosi TC<TD>Debreceni VSC<TD>2–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>2001/02<TD>Újpesti FC<TD>Szombathelyi Haladás<TD>2–1 aet.<TD>
<TR><TD>2000/01<TD>Debreceni VSC<TD>Videoton SC Székesfehérvár<TD>5–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1999/00<TD>MTK-Hungária<TD>Vasas SC<TD>3–1<TD>
<TR><TD>1998/99<TD>Debreceni VSC<TD>FC Tatabánya<TD>2–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1997/98<TD>MTK-Hungária<TD>Újpesti FC<TD>1–0<TD>
<TR><TD>1996/97<TD>MTK-Hungária<TD>BVSC Budapest<TD>6–0 2–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1995/96<TD>Kispest-Honvéd Budapest<TD>BVSC Dreher<TD>0–1 2–0<TD>
<TR><TD>1994/95<TD>Ferencvárosi TC<TD>Vác FC Samsung<TD>2–0 3–4<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1993/94<TD>Ferencvárosi TC<TD>Kispest-Honvéd<TD>3–0 2–1<TD>
<TR><TD>1992/93<TD>Ferencvárosi TC<TD>Haladás Szombathely<TD>1–1 1–1 aet. / P: 5-3<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1991/92<TD>Újpesti TE<TD>Vác FC Samsung<TD>1–0 aet.<TD>
<TR><TD>1990/91<TD>Ferencvárosi TC<TD>Vác Izzo FC<TD>1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1989/90<TD>Pécsi MSC<TD>Budapest Honvéd SE<TD>2–0<TD>
<TR><TD>1988/89<TD>Honvéd<TD>Ferencvárosi TC<TD>1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1987/88<TD>Békéscsabai Elõre SSC<TD>Budapest Honvéd SE<TD>3–2<TD>
<TR><TD>1986/87<TD>Újpesti Dózsa SC<TD>Pécsi Munkas SC<TD>3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1985/86<TD>Vasas SC<TD>Ferencvárosi TC<TD>0–0 aet. / P: 5:4<TD>
<TR><TD>1984/85<TD>Budapest Honvéd SE<TD>Tatabányai Bányász SC<TD>5–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1983/84<TD>Siófoki Bányász SC<TD>Rába Vasas ETO Gyõr<TD>2–1<TD>
<TR><TD>1982/83<TD>Újpesti Dózsa SC<TD>Budapest Honvéd SE<TD>3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1981/82<TD>Újpesti Dózsa SC<TD>Videoton SC Székesfehérvár<TD>2–0<TD>
<TR><TD>1980/81<TD>Vasas SC<TD>Diósgyõri VTK<TD>1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1979/80<TD>Diósgyõri VTK<TD>Vasas SC<TD>3–1<TD>
<TR><TD>1978/79<TD>Rába Vasas ETO Gyõr<TD>Ferencvárosi TC<TD>1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1977/78<TD>Ferencvárosi TC<TD>Pécsi Munkas SC<TD>4–2 aet.<TD>
<TR><TD>1976/77<TD>Diósgyõri VTK<TD>Ferencvárosi TC<TD><TD>Final 4 in group-format
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1975/76<TD>Ferencvárosi TC<TD>MTK-VM Budapest<TD>1–0<TD>
<TR><TD>1974/75<TD>Újpesti Dózsa SC Budapest<TD>Haladás Szombathely<TD>3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1973/74<TD>Ferencvárosi TC<TD>Komlói Bányász<TD>3–1<TD>
<TR><TD>1972/73<TD>Vasas SC Budapest<TD>Budapest Honvéd SE<TD>aet. 4–3<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1971/72<TD>Ferencvárosi TC<TD>Tatabányai Bányász SC<TD>2–1<TD>
<TR><TD>1970<TD>Újpesti Dózsa SC<TD>Komlói Bányász<TD>3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1969<TD>Újpesti Dózsa SC<TD>Budapest Honvéd SE<TD>3–1<TD>
<TR><TD>1968<TD>MTK Budapest<TD>Budapest Honvéd SE<TD>2–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1967<TD>Gyõri Vasas ETO<TD>Salgótarján BTC<TD>1–0<TD>
<TR><TD>1966<TD>Gyõri Vasas ETO<TD>Ferencvárosi TC<TD>1–1 3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1965<TD>Gyõri Vasas ETO<TD>Diósgyõri VTK<TD> 4–0<TD>
<TR><TD>1964<TD>Budapest Honvéd SE<TD>Gyõri Vasas ETO<TD>1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1958–63<TD Colspan=4>No cup competition held
<TR><TD>1955–58<TD>Ferencvárosi TC<TD>Salgótarján BTC<TD>2–1<TD>Final for 1956 held 1958
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1954/55<TD>Vasas SC Budapest<TD>Budapest Honvéd SE<TD>3–2<TD>
<TR><TD>1953/54<TD Colspan=4>No cup competition held
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1952/53<TD Colspan=4>Cup competition abandoned
<TR><TD>1951/52<TD>Budapesti Bástya (MTK)<TD>Dorogi Bányász<TD>3–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1944–51<TD Colspan=4>No cup competition held
<TR><TD>1943/44<TD>Ferencvárosi TC<TD>Kolozsvári AC<TD>2–2 3–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1942/43<TD>Ferencvárosi TC<TD>Salgótarján BTC<TD>3–0<TD>
<TR><TD>1941/42<TD>Ferencvárosi TC<TD>Diósgyõri VTK<TD>6–2<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1940/41<TD>Szolnoki MÁV<TD>Salgótarján BTC<TD>3–0<TD>
<TR><TD>1935–40<TD Colspan=4>No cup competition held<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1934/35<TD>Ferencvárosi TC<TD>Hungária FC Budapest<TD>2–1<TD>
<TR><TD>1933/34<TD>Soroksár FC<TD>Budapesti Sz.KRT<TD>2–2 1–1 2–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1932/33<TD>Ferencvárosi TC<TD>Újpesti TE<TD>11–1<TD>
<TR><TD>1931/32<TD>Hungária FC Budapest<TD>Ferencvárosi TC<TD>1–1 4–3<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1930/31<TD>III. Kerületi TVE<TD>Ferencvárosi TC<TD>4–1<TD>
<TR><TD>1929/30<TD>Bocskai SC Debrecen<TD>Bástya Szeged<TD>5–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1928/29<TD Colspan=4>No cup competition held<TD>
<TR><TD>1927/28<TD>Ferencvárosi TC<TD>Attila Miskolc<TD>5–1<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1926/27<TD>Ferencvárosi TC<TD>Újpesti TE<TD>3–0<TD>
<TR><TD>1925/26<TD>Kispesti AC<TD>BEAC<TD>1–1 3–2 aet.<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1924/25<TD>MTK<TD>Újpesti TE<TD>4–0<TD>
<TR><TD>1923/24<TD Colspan=4>No cup competition held<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1922/23<TD>MTK<TD>Újpesti TE<TD>4–1<TD>
<TR><TD>1921/22<TD>Ferencvárosi TC<TD>Újpesti TE<TD>2–2 1–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1914–21<TD Colspan=4>''No cup competition held<TD>
<TR><TD>1913/14<TD>MTK<TD>Magyar AC<TD> 4–0<TD>
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1912/13<TD>Ferencvárosi TC<TD>Budapesti AC<TD> 2–1<TD>
<TR><TD>1911/12<TD>MTK<TD>Ferencvárosi TC<TD>---<TD>Ferencváros did not play
<TR bgcolor="EEEEEE"><TD>1910/11<TD>MTK<TD>Magyar AC<TD>1–0<TD>
<TR><TD>1909/10<TD>MTK<TD>Budapesti TC<TD>1–1 3–1<TD>

Ligações externas 
 

Competições de futebol da Hungria